Casta – gruppo sociale
Ca.STA – acronimo dei Campionati sciistici delle truppe alpine
Častá – comune della Slovacchia nel distretto di Pezinok
Casta – lingua artistica creata da Marion Zimmer Bradley per il ciclo di Darkover
Casta – forma femminile del nome proprio di persona Casto
Casta Fierce – personaggio della linea di bambole Monster High, figlia della Maga Circe
La casta – libro-inchiesta di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo
Laetitia Casta – top model e attrice francese